VZV steht als Abkürzung für:

 Varizella-Zoster-Virus, Verursacher der Windpocken und Gürtelrose
 Verkehrszulassungsverordnung, Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (Schweiz)
Zentralschweizerische Verkehrsunternehmungen

Abkürzung